Кры́лья — множественная форма от крыло, имеет много значений:
 Крылья — раннее название флангов.
 «Крылья» — ежегодный рок-фестиваль в Москве.
 «Крылья» — альбом группы «Наутилус Помпилиус».
 «Крылья» — альбом группы Catharsis.
 «Крылья» — рок-группа из города Николаев, Украина.
 «Крылья» — повесть Михаила Кузмина (1906 год).
 
 «Крылья» — короткометражный мультипликационный фильм 1983 года киностудии «Киевнаучфильм» (режиссёр Д. Черкасский).
 «» (Wingspan) — настольная игра и  на ее основе.

См. также 
 
 Красные Крылья